Бакланий

 Бакланий — упразднённый в 2017 году опустевший посёлок в Икрянинском районе Астраханской области. Входил в сельское поселение Зюзинский сельсовет.
 Бакланий — протока, соединяющяя Старую Волгу и Волго-Каспийский канал.
 Бакланий — мыс на оз. Байкал.
 Бакланий остров — существовал на Азовском море